Косма Азам
 Еґід Квірін Азам

Див. також 
 Азам (прізвище)